The Edge of Heaven (Wham!), een single van Wham! uit 1986
 Edge of Heaven (2 Unlimited), een single van 2 Unlimited uit 1998
 The Edge of Heaven, de internationale titel van de Duits-Turks-Italiaanse film Auf der anderen Seite uit 2007, van regisseur Fatih Akin
 Edge of Heaven (televisieserie), een Britse sitcom uit 2014